Die LigaPro 2018/19 war die 29. Spielzeit der zweithöchsten portugiesischen Fußballliga. Die Saison begann am 11. August 2018 und endete am 19. Mai 2019.

Modus 
Die Liga wurde auf 18 Teams reduziert. Aus der Primeira Liga kamen FC Paços de Ferreira und GD Estoril Praia hinzu. Die vier Absteiger aus der LigaPro 2017/18 wurden durch CD Mafra und SC Farense ersetzt.

Der Tabellenerste und -zweite stiegen in die Primeira Liga auf. Die drei letzten Teams stiegen ab.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

2018/19
Fußballsaison 2018/19